Okres Bratislava steht für:

 Okres Bratislava I, Stadtzentrum
 Okres Bratislava II, Osten
 Okres Bratislava III, Nordosten
 Okres Bratislava IV,  Westen und Norden
 Okres Bratislava V, Süden rechts der Donau